Victor Vance "Vic" és un personatge fictici de la saga de videojocs Grand Theft Auto. És el protagonista al Grand Theft Auto: Vice City Stories, i també com a personatge secundari al Grand Theft Auto: Vice City. El pare d'en Vic és de la República Dominicana i la seva mare és americana del Caucas. Vic Vance és el germà gran d'en Lance Vance.

Aparences i rol

Grand Theft Auto: Vice City Stories 
Victor Vance és un home de 28 anys que va prestar servei a l'exèrcit dels Estats Units, viu a Vice City, concretament a la base militar de Fort Baxter sota la vigilància de Sgt. Jerry Martinez. Ell dona suport financer a la seva família (una família amb molts problemes): la seva mare Janet és una addicte a les drogues, i el seu germà Pete pateix d'una asma severa. Al principi del videojoc, en Vic és persuadit per en Martinez per protegir drogues i una prostituta a la base a canvi
de diners. Això no obstant, però es descobreixen en el quarter d'en Vic i en Martinez deixa en Vic que l'agafin. Vic va ser deshonorat i acusat i la seva prometedora carrera semblava acabar.

Una vegada anava pel carrer, en Vic va trobar feina pel tirador Phil Cassidy, un amic d'en Martinez. En Phil estava en conflicte amb els Cholos, una banda de carrer amb homes forçuts en els seus negocis. En Vic pren en Phil com al seu germanastre, en Marty Jay Williams, és el líder de la Trailer Park Mafia, i la seva dona és la Louise. En Vic augmenta el poder de Trailer Park Mafia a Vice City robant molts negocis i botigues dels Cholos, que en Marty també menysprea. Finalment la Louise, cansada de l'abús d'en Marty, marxa d'estar amb el seu marit per viure amb la seva germana, Mary-Jo. En Vic comença a veure's amb la Louise en secret, però els dos finalment deixen de veure en Marty. En Marty, furiós, segresta la Louise amb la intenció de convertir-la en una de les seves putes. En Vic rescata la Louise i mata en Marty, desfent la Trailer Park Mafia i deixant els negocis d'en Marty per en Vic.

En aquell moment, el germà d'en Vic, en Lance, contacta amb ell per a fer un "bon equip" a Vice City junts. Quan en Lance arriba, sembla que ell està més ficat en les drogues a Vice City que en els seus propis negocis. Vic és reticent de vendre drogues, ja que veu que és un negoci brut. Buscant un suplent, Lance va trobar a un home amb una figura molt tèrbola anomenat Bryan Forbes, que li ajuda a robar un vaixell carregat de cocaïna i eludir a les autoritats. Quan en Lance descobreix que en Forbes és un policia, els dos germans el tanquen i l'interroguen. Lance volia agafar un Intel en el major vaixell amb cocaïna, però la informació d'en Forbes era falsa i només els dos germans Vance sabien d'espavilar. Van decidir agafar en Forbes i intentar aconseguir més informació, tanmateix decideix enganyar en Vic i en Lance i els diu de caminar a un bar tingut per supremacistes blancs gais. Els germans i van i gairebé els maten però aconsegueixen escapar. Després d'això, en Vic torna on hi havia en Forbes per castigar-lo, però el policia va aconseguir escapar. Amb poques opcions, en Vic mata en Forbes abans que pugues escapar. Lance estava cansat i desanimat, això no obstant, ja que en Forbes va morir ell decideix amb el seu germà com agafar el gran vaixell de cocaïna.

En Lance, després va a l'antic apartament d'en Forbes per buscar papers sobre on pot estar el gran vaixell amb la cocaïna. Ell convens en Vic per cooperar dient-lo allò el seu antic enemic, Jerry Martinez, està supervisant el trasllat de la coca. Els germans Vance amb èxit fan l'emboscada, robant dos camions plens de cocaïna i amagant-los a l'altre extrem de Vice City. Sentint-se segur, en Victor truca en Martinez per preguntar-li com creu que s'ha de fer després. Jerry informa en Vic dient que "us donin pel cul"; El vaixell és dels Germans Mendez, Diego i Armando Mendez, els dos homes més importants en drogues de la ciutat. Ells mataran a qualsevol qui hagi robat la part de droga que els falta, fins i tot en Martinez mateix. Martinez anuncia que està planejant canviar l'evidència en contra seva sobre el robatori per protegir-se.

En Vic i en Lance saben que no podrien sobreviure en una guerra amb els Germans Mendez; ells van viatjar cap al Mendez Compound a Prawn Island per parlar amb l'Armando i en Diego. Al principi semblava que els Germans Mendez estiguessin disposats a fer una aliança -- però primer en Vic i en Lance va emmarcar que en Martinez no havia fet el robatori. Llavors van haver de reemborsar els diners que perdien sobre el transport de droga potinejada als Germans Mendez. Quan els seus deutes estaven soldats, els germans Vance van ser convocats en la Mansió dels Mendez per a temes de negocis: Lliurar tots els seus negocis als Germans Mendez i llavors sortir de la ciutat. En Vic i en Lance ho van rebutjar, i en la venjança els Vance donen cops a cadascú deixant-los inconscients i els porten a una refineria de petroli a Viceport per deixar-los allà.

Abans que puguin disparar-los, en Vic dispara cap a un dels
dipòsits de gas, causant l'explosió i la incineració deixant-lo tot assolat. En Vic rescata en Lance i escapen abans que la refineria de petroli explotés. Amb l'ajuda d'en Phil, en Lance i l'Umberto Robina, la Família criminal Vance defensa els seus negocis de l'inevitable contraatac dels Germans Mendez. Arran de la batalla, en Lance reconeix que no tindran tanta sort la propera vegada, i es posa e contacte amb en Ricardo Diaz, un altre senyor de la droga a la ciutat. En Diaz ofereix la seva protecció si s'elimina la competència en els negocis de la droga.

Enmig d'això, en Jerry Martinez descobreix aquesta protecció. En revenja, en Martinez segresta la Louise, que precisament havia estat rescatada per en Vic no fa gaire temps. En Martinez envia en Vic un paper amb el missatge que promet poder veure la Louise aviat. En Martinez havia tallat un tracte amb els Germans Mendez. Els homes de l'Armando capturen la Louise un altre cop, i en Vic s'enfronta amb l'Armando al Mendez Compound, matant-lo en una ràbia cega. En Vic corre per trobar la Louise viva, rere unes últimes paraules la Louise mor en els braços d'en Victor.

Poc després, amb l'ajuda d'en Diaz i en Phil Cassidy, en Vic torna la base Fort Baxter i rova un helicòpter Hunter. Diaz veu en Vic i agafa una moto i se'n va cap a la Torre d'oficines dels Mendez al centre de la ciutat on i ocorre un assalt. En la planta de dalt de tot de l'edifici en Vic mata finalment en Martinez i a en Diego Mendez al terrat del gratacels. Després d'aquestes intenses experiències, Vic i en Lance decideixen marxar cap a Vice City, per gaudir dels beneficis aconseguits per en Vic. Abans de marxar amb helicòpter, Lance menciona que té el control de 20 quilograms de cocaïna i està fora de la ciutat, però en Vic de manera enfadada diu que se'n lliuri.

Grand Theft Auto: Vice City 

En Victor Vance "Vic" va ser aparegut en l'escena cinemàtica del principi de Vice City, que va ser mort per uns assaltants durant un intercanvi de drogues i diners amb en Tommy Vercetti, l'únic sobrevivent de l'atac. En la seva primera aparició, en Victor parla amb un accent pròpiament llatí. La mort de Victor planejava la resta dels esdeveniments del videjoc, forçant en Vercetti i trencar amb l'home responsable que l'havia portat a Vice City i a recuperar 20 kg de droga i els diners que havia perdut. Vic Vance és el primer personatge jugable en la saga GTA en ser mort.

Victor va estar a Vice City en el videojoc titulat més amunt, fa dos anys Vice City Stories, per vendre cocaïna als de la màfia que estava mirant de guanyar una posició en el mercat de droga de Vice City. En Vic i en Lance eren portats fora de jubilació de venda de droga per en Ken Rosenberg, que estava actuant sota ordres dels seus socis de la màfia per localitzar un traficant de fora la ciutat. Rosenberg era presumptament enviat als germans Vance pel Coronel Cortez. Que assumia que els 20 kg de cocaïna que en Vic volia vendre en Vercetti eren les mateixes drogues que en Lance de les del Vice City Stories.

Abans que es pogués comprovar la quantitat de la droga, en Vic va ser abatut a trets, juntament amb els escortes d'en Tommy, en Harry i en Lee, per homes que treballaven per a aconseguir drogues sota la persona de Ricardo Diaz. Aquí hi ha el debat entre fans sobre si exactament va ser mort en aquesta escena cinemàtica (vegeu Pete Vance).

Referències

Vegeu també 
 Grand Theft Auto: Vice City Stories
 Grand Theft Auto: Vice City
 Grand Theft Auto (saga)
 Tommy Vercetti

Personatges de videojocs
Grand Theft Auto